Мавринка — название населённых пунктов в России:

 Мавринка — станция (населённый пункт) в Ершовском районе Саратовской области.
 Мавринка — село в Ершовском районе Саратовской области.
 Мавринка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.